Kah-Aniel (fr. Kah-Aniel) – trzydziesty czwarty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Yves Sente (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki).

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego